Het 2007 seizoen van de Red Bull Air Race World Series is het vijfde seizoen en begon op 6 april in Abu Dhabi

Race-kalender

Uitslagen

Mike Mangold won van Paul Bonhomme na een gelijke stand. Hun aantal eerste, tweede, derde en vijfde plaatsen was gelijk, het aantal gewonnen kwalificaties wees Mangold als winnaar aan.

Externe link
 Red Bull Air Race officiële website

Red Bull Air Race
Sport in 2007